La Mura e Argenç (en francès La Mure-Argens) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença